Валерий Фёдорович Венда (род. 2 августа 1937 года) — cоветский и российский , прикладной семиотик, инженер и дизайнер, доктор психологических наук, профессор.

Основные направления исследований: восприятие и мышление, связь между структурой воспринимаемой информации и сложностью мыслительной деятельности, в том числе, решения задач; процессы взаимной адаптации и трансформации в общей теории систем, инженерной психологии и эргономике; системы гибридного интеллекта, эргодинамика.

Биография 
Родился 2 августа 1937 года в городе Симферополе, Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика.

В 1954 году окончил с медалью Мужскую среднюю школу № 14 г. Симферополя Крымской области. В 1960 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Автоматизация производственных процессов». С 1960 года — сотрудник ЦНИИ комплексной автоматизации; спроектировал и создал мнемосхему и пульт компьютерной системы управления энергоблоком ТЭЦ-21 Мосэнерго . 

В начале 1963 года возглавил отдел эргономики во ВНИИ технической эстетики. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методы повышения эффективности труда операторов автоматизированной системы управления энергоблоком». Старший научный сотрудник по технической эстетике (звание утверждено ВАК СССР в 1971 году). В 1973 году защитил докторскую диссертацию по психологическим наукам на тему «Структура информационной модели и сложность оперативных задач». С 1974 года — руководитель отдела инженерной психологии в Институте психологии АН СССР; по совместительству работал профессором Московского института инженеров транспорта (МИИТ) (1977—1988). В 1975 году стал руководителем международной программы по Инженерной психологии и безопасности труда в Социалистических странах. По результатам этой программы Венда В. Ф. был удостоен звания Лауреата Международной премии за выдающиеся совместные исследования в области психологии, присуждённой Академией наук СССР совместно с Академиями наук девяти социалистических стран (ГДР, Берлин, октябрь (1984)).

В 1975—1980 годах руководил тремя разделами национальной программы СССР по военной эргономике «Авангард». Член президиума психологического общества СССР (1975—1980). По совместительству профессор Военно-политической академии имени В. И. Ленина (1975—1987). Профессор по специальности «Психология труда; инженерная психология» (1984 год). С 1985 года — руководитель отдела обучения ВНИИ проблем высшей школы и Всесоюзной целевой комплексной программы по повышению качества высшего образования в СССР. 

С 1990 года Венда В. Ф. — профессор Лойола колледжа (),Балтимор,США-преподавал эргономику и введение в персональные компьютеры. С 1991 года — директор первой в Канаде программы по эргономике и безопасности труда в Манитобском университете (), Виннипег, Канада . C 2000 года — старший советник по инженерной психологии и юзабилити в компании USWeb, Феникс, Аризона. С 2001 года — старший советник по эргономике и юзабилити в фирме DSТ systems, Канзас. С 2002 по 2003 год — профессор эргономики в Национальном университете, Ла-Хойя (Сан-Диего, Калифорния). С 2007 по 2009 год работал проректором Ялтинского Университета Менеджмента по международным связям, профессором в Крымском гуманитарном университете, Ялта.

С 1992 по 2002 год Венда В. Ф. был членом редакционной коллегии международного журнала «Взаимодействие человека и компьютера»(),США.

В 1996—2005 годах В. Ф. Венда был членом редакционного совета международного журнала профессиональной безопасности и эргономики (), Польша.

Венда — Лауреат Международной премии признанному учёному за выдающийся вклад в исследования в области человеческих факторов и эргономики США () (1996), Почетный член () Общества человеческих факторов и эргономики США ()(2002).

Научная деятельность

Процессы взаимной адаптации 
В своих работах Венда В. Ф. ввëл понятие взаимной адаптации. Он сформулировал законы взаимной адаптации и трансформации структур систем ; по его мнению, они являются общими для всех видов систем.
 Закон взаимной адаптации для любых систем(№ 1). Развитие любой системы включает в себя процесс взаимной адаптации между внутренними компонентами системы и между системой в целом и окружающей средой. Венда считает, что процессы взаимной адаптации наблюдаются в каждой развивающейся системе. Он предположил, что развитие человека, общества, любой живой системы отличается от развития неживых систем тем, что оно представляет собой процесс взаимной опережающей многоуровневой адаптации клеток, внутренних органов человека (членов общества, особей) между собой и человека (общества, экосистемы) в целом с окружающей средой. Проанализировал соотношение между материальными процессами взаимной адаптации и диалектикой, между материальным миром и его идеальным отражением человеком.

 Закон максимума эффективности(№ 2). Эффективность системы при определённой её структуре максимальна, если значение контролируемого фактора взаимной адаптации оптимально. Следовательно, зависимость критерия эффективности от любого фактора взаимной адаптации имеет колоколообразную форму(рис. 1). Вендой В. Ф. были проведены экспериментальные исследования влияния различных факторов взаимной адаптации на эффективность систем, в том числе деятельности человека. Выявил, что в качестве факторов взаимной адаптации может быть взята любая психическая функция, любой параметр среды или средств деятельности.

 Закон полиструктурности систем(№ 3) (рис. 2). Система может иметь ряд структур, каждой из которых соответствует особая колоколообразная кривая зависимости эффективности системы от избранного фактора взаимной адаптации системы со средой. Структуры системы могут представлять собой дискретный ряд с чёткими различиями в значениях оптимальных факторов взаимной адаптации и максимумов эффективности разных структур — стратегий.

 Закон трансформации(№ 4). Структуры системы трансформируются одна в другую через общее для них состояние системы. Состояние системы, общее для двух структур, отражается как точка пересечения их колоколообразных кривых(рис. 3). Венда считает, что при изучении развития в любой области принципиальным является анализ как одноструктурных, монотонных моделей, так и полиструктурных, трансформационных моделей, описывающих динамику любых сложных систем как волнообразный процесс с обязательным промежуточным спадом эффективности системы.

Венда представил новый тип графических номограмм, квадриграммы, с четырьмя квадрантами, которые позволяют представлять любые экспериментальные полициклические процессы, в том числе продолжительные многоходовые процессы взаимной адаптации, и обосновал возможность их применения в психологии, физиологии, математики и других науках. Вариант структуры квадриграммы показан на рисунке 4. Места частных моделей в квадрантах и направление переходов могут изменяться в зависимости от задач исследования, особенностей среды (объекта) и системы, удобств изображения. Пример построения динамики среды и системы на квадриграмме приведëн на рисунке 5.

Ввёл понятия стратегия системы, структура — стратегия системы, дискретный ряд структур — стратегий системы, характеристическая кривая стратегии, инвариантность интегральной эффективности системы, конвергентная структура — стратегия, базовая дивергентная структура — стратегия, ассоциированность структур, реверсивная трансформация.

Трансформационная теория обучения и динамики систем 
Вендой сделана попытка пересмотреть традиционный подход к психологическим процессам обучения. В отличие от монотонной экспоненциальнойтеории обучения Германа Эббингауза (1890), Венда предложил трансформационную теорию обучения(основанную на законах трансформации), представив её как волнообразную кривую обучения с периодами спада при переходе от одной структуры деятельности к следующей (рис.3).. Трансформационная теория обучения значительно расширяет возможности анализа закономерностей и прогнозирования индивидуального развития и системного прогресса.

Ввёл понятия трансформационная теория динамики систем, трансформатика (возникновение волнообразных трансформационных процессов в экономике, энергетике, науке и прочее), коадаптика (процесс взаимной адаптации в живых, неживых и комплексных системах, в частности экосистемах и системах «человек — машина — среда»).  Предложил графические модели предсказания динамики эффективности систем. Разработал новые методы статистической обработки экспериментальных данных о процессах обучения.

Системы гибридного интеллекта 

Венда сформулировал принципы синтеза и функционирования естественных, эволюционно сложившихся, и искусственных, человеко-машинных и социотехнических, гибридных интеллектуальных систем. Разработал принципиально новые формы интеллектуальной деятельности в науке, проектировании, управлении, и технике — теорию гибридных интеллектуальных систем
, включая естественные (биологические и социальные), искусственные (технические) и комбинированные (человеко — машинные, социотехнические),основанную на законах взаимной адаптации и трансформации. Он рассматривал систему гибридного интеллекта как групповую экспертную систему коллективного мышления, использующую информационную технику, адаптированную к каждому участнику индивидуально и ко всей группе
. Выделил главные принципы гибридного интеллекта, такие как: эволюционность, как соответствие глубинным интересам и структурам человека, животных, биосфер; демократичность как выражение равенства, общих интересов и ответственности участников, гибкого состава и гибкой иерархии, при которой каждый является лидером на тот период, когда он наиболее компетентен, полезен, дальновиден; взаимная адаптация всех участников и компонентов; трансформация стратегий как путь к творческому порождению новых стратегий; интенсивность процессов коммуникации. При этом компьютерные программы представляют стратегии мышления скрытых участников гибридного интеллекта. Пример структуры системы гибридного интеллекта для коллективного решения сложных задач оперативного управления, проектирования, планирования, обучения на базе адаптивной информационно-вычислительной техники приведён на рис.6 .

Инженерная психология, эргономика и юзабилити 
Венда экспериментально исследовал проблему оперативной адаптации структуры информационной системы к конкретной деятельности человека. Для максимально эффективного использования специфических способностей человека в системе управления предложил многоуровневую адаптацию технических средств и внешних условий к деятельности оператора с целью её оптимизации, такие уровни адаптации как тотальная, контингентная, функциональная, групповая, индивидуальная и индивидуально — оперативная адаптация. Исследование инженерно — психологических проблем синтеза средств отображения информации Венда рассматривает с позиции структурно — психологической концепции, суть которой сводится к тому, что структура системы отображения информации статистически обусловливает стратегии и сложность решения человеком задач
. При этом цель оптимального синтеза систем отображения информации конкретизируется как максимальное приближение реальных значений психологических факторов сложности решения задач к их оптимальным значениям.

Разработал теорию, методологию и практические рекомендации по профессиональной ориентации, отбору и подготовке специалистов. На основе разработанных психологических принципов выбора структуры многокомпонентных средств отображения информации рассмотрел инженерно — психологические и эргономические вопросы художественного конструирования информационных средств и предложил эвристики для дизайнеров. Особое внимание уделил художественно — композиционным и аналитическим методам реализации сформулированных принципов выбора структуры средств отображения информации.

Была сделана попытка унифицировать и привести в терминологическое соответствие параллельные понятия информационных моделей(комплекс средств отображения информации) и психических моделей(онтогенетическое, обобщённое отражение объекта, корректируемое на основе реальных результатов решения задач).

Изучил психологические факторы сложности решения мыслительных задач и их количественные меры в зависимости от структуры представления визуальной информации и сделал вывод, что оптимально представленная задача теряет значительную часть еë сложности и становится тривиальной. Изучал теоретическую эргономику и инженерную психологию
, базирующиеся на законах взаимной адаптации и трансформации. Исследовал взаимную адаптацию между структурой воспринимаемого дисплея и мышлением. Совместно с Дьяковым А. Ф. и Фроловым К. В. экспериментально исследовал динамику, эффективность и безопасность действий операторов энергетических объектов и систем. Дал психологические и эргономические рекомендации по проектированию информационных средств и обеспечению безопасности систем человек — машина — среда. Венда отстаивает приоритет российской науки в формировании теоретических и прикладных основ юзабилити информационной техники.

Исследовательские проекты 
Руководитель проектов по разработке и внедрению в производство комплексных информационных систем для энергоблока ТЭЦ-21 Мосэнерго, цехов Воскресенского и Щëкинского химкомбинатов, автоматизированого слябинга 1150 для металлургического комбината (Румыния, Галац), объединëнных энергосистем Закавказья и Урала. Руководитель проекта по разработке операторских пультов для системы централизованного оперативного управления городским транспортом в Москве — система «Старт».

Изобрел, спроектировал, создал и практически обследовал новый вид безопасных рабочих мест для сборки электронных приборов. Особенность состоит в непрямом наблюдении рабочим своих операций при сборке электронных приборов. На это изобретение 22 июня 1995 года был получен патент.

Разработал эргономические рекомендации для предупреждения аварий на атомных электростанциях и других технологических объектах. Впервые применил регистрацию глазодвигательного поведения и комплекса психофизиологических параметров человека для оценки информационной техники.

В круг его побочных интересов входил научный анализ деятельности древних астрологов. Венда считает, что астрологи ошибочно полагали, что изучают влияние звёзд на жизнь людей, а на самом деле, наблюдая звёздное небо как сложные часы и одновременно записывая события на Земле, копили ценные данные о циклических процессах в природе.

Под руководством В. Ф. Венды выполнены и успешно защищены 19 докторских и кандидатских диссертаций.

Преподавательская деятельность 
Был профессором МИИТ, ВПА имени Ленина, Лойола колледжа, Манитобского университета, Национального университета (Ла-Хойя (Сан-Диего, Калифорния), США). Выступал с лекциями и семинарами в 56 университетах, в том числе в Гарвардском университете (Гарвард) (), Стэнфордском университете (Станфорд, Калифорния) (), Массачусетском технологическом институте (Кембридж)(), Парижском университете (Париж) (), многих университетах Японии, Швеции и других стран.

Автор и соавтор 23 книг и более 300 научных статей. Свыше 120 его работ изданы за рубежом, в том числе 4 монографии на английском, словацком и испанском языках.

Монографии

Брошюры

Избранные статьи

Ответственное редактирование сборников и переводных книг

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Семиотики России
Выпускники Школы № 14 (Симферополь)
Выпускники МЭИ
Преподаватели МИИТа
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Сотрудники Института психологии РАН